VV Herleving Lippelo is een Belgische voetbalclub uit Lippelo. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 7198 en heeft geel en zwart als kleuren.

Geschiedenis 
Herleving Lippelo sloot zich in 1968 aan bij de Belgische Voetbalbond. Lippelo ging er spelen in de provinciale reeksen.

De club bleef er de volgende jaren in de laagste reeksen spelen, in Vierde Provinciale, met soms een korte promotie naar Derde Provinciale.

In het seizoen 2015-2016 werd VVH Lippelo kampioen in Vierde Provinciale C en dwong zo opnieuw de promotie af naar Derde Provinciale. 
Het seizoen hierna werden zij terug naar de Vierde Provinciale C gedegradeerd om daar in het seizoen 2017-2018 wederom kampioen te worden.
In het huidige seizoen 2018-2019 komen zij uit in Derde Provinciale B.

Resultaten

Externe links 

Lippelo
Sport in Puurs-Sint-Amands
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)